Лунга́н () — район городского подчинения городского округа Хулудао провинции Ляонин (КНР).

История 
В 1958 году в уезде Цзиньси был основан посёлок Мачжанфан (马仗房镇). В 1961 году он был преобразован в район Хулудао (葫芦岛区) города Цзиньчжоу. В 1969 году район был преобразован в посёлок Хулудао (葫芦岛镇) уезда Цзиньси. В 1983 году он опять стал районом Хулудао города Цзиньчжоу.

После выделения в 1989 году из состава Цзиньчжоу городского округа Цзиньси Хулудао стал районом в его составе. Когда в 1994 году Цзиньси был переименован в Хулудао, район Хулудао был переименован в Лунган.

Административное деление 
Район Лунган делится на 10 уличных комитетов и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Лунган граничит со следующими административными единицами:
 Район Ляньшань (на северо-западе)
 Городской уезд Синчэн (на юго-западе)

Ссылки 
 

Районы Хулудао